2 cieki w Polsce
 Drwinka – struga, dopływ Drwiny Długiej
 Drwinka – rzeka, dopływ Wisły

Przypisy